Magneux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Magneux (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
Magneux (Marne) im Département Marne

mit Namenszusatz:
Magneux-Haute-Rive im Département Loire